Jaime de Borbón-La Marche, conde de La Marche (?, 1370 - Besançon, 24 de septiembre de 1438) fue un noble francés, hijo de Juan I de La Marche y de Catalina de Vendôme.

Vida 
la primera vez que participó en un acción de armas fue en la batalla de Nicópolis. Luego de regresar a Francia, comandó una fuerza en apoyo a Owain Glyndŵr que invadió Inglaterra. Sus tropas quemaron Plymouth en 1403, pero perdió doce de sus naves debido a una tormenta durante su regreso a Francia en 1404.

En 1435, renunció a sus títulos y se convirtió en un fraile franciscano, muriendo en 1438.

Matrimonio y descendencia 
En el año 1406 en la ciudad de Pamplona contrajo matrimonio con Beatriz de Navarra, hija del rey de Navarra Carlos III. De este matrimonio nacieron tres hijas:
 Leonor de Borbón (Burlada, 7 de septiembre de 1407-1464), condesa de La Marche y de Castres
 Isabel de Borbón (1408-1445)
 María de Borbón (1410-1445)

Tras enviudar, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Juana II de Nápoles. No tuvo descendencia de este matrimonio.

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XIV
Nobles de Francia del siglo XV
Condes de La Marche (casa de Borbón)
Príncipes de Tarento